Putuhepa (XIII wiek p.n.e.) – żona króla hetyckiego Hattusilisa III. Córka wysokiego kapłana z Kizzuwatny, kapłanka bogini Hebat. Autorka tekstów religijnych opisujących m.in. rytuał oddawania czci bogini słońca Arinnie. Zachowało się wiele śladów jej aktywności politycznej w postaci m.in. korespondencji do żony faraona Ramzesa II, Nefertari. Najprawdopodobniej odegrała również istotną rolę w aranżacji małżeństwa Maathorneferure z Ramzesem II. Prawdopodobnie po śmierci męża Patuhepa objęła rządy regencyjne i wprowadziła na stron syna Tudhaliję IV.

Bibliografia 
 Evelyn i Horst Klengel, Hetyci i ich sąsiedzi, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974, tłum. Bolesław i Tadeusz Baranowscy, s. 74–75.
Kronika kobiet, oprac. pod kier. Mariana B. Michalika, Warszawa 1992, s. 98.

Hetyci
Królowe